Амирали, Абдулла Ислам оглы — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1951). 
 Амирали, Роберт — государственный и политический деятель Суринама.